Куапијастла има више значења:

 Општина Куапијастла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Куапијастла (Куапијастла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику